Cette page recense la liste des joueurs du FC Lorient.

A 
  Jacques Abardonado, 2001-2002
  Rafidine Abdullah, 2013-2016
  Laurent Abergel, 2019-
  Samassi Abou, 2002-2003
  Vincent Aboubakar, 2013-2014
  Fabrice Abriel, 2006-2009
  Mohammed Abu, 2013
  Moustapha Agnidé, 2001-2004
  Jérémie Aliadière, 2011-2014 et 2016-2017
  Ross Aloisi, 1999
  Morgan Amalfitano, 2008-2011
  Adil Aouchiche, 2022-
  André Ascencio, 1967-1969
  Christophe Aubanel, 2004-2005
  Fabien Audard, 2002-2015
  Johan Audel, 2005-2006
  Mathias Autret, 2010-2015
  Anis Ayari, 2006-2007
  Serge Ayeli, 2005
  André Ayew, 2008-2009
  Jordan Ayew, 2014-2015
  Larry Azouni, 2013-2014

B 
  Maxime Baca, 2009-2014
  Mini Tagba Balogou, 2006-2007
  Yannick Baret, 2003
  Juan Manuel Barrientos, 2005-2007
  Rahmane Barry, 2005-2007
  Maxime Barthelmé, 2009-2017
  Christophe Bastien, 2003-2005
  Ludovic Batelli, 1992-1993
  Pascal Bedrossian, 1998-2004
  François Bellugou, 2014-2017
  Mehdi Benatia, 2007-2008
  Issam Ben Khemis, 2015-2017
  Gérard Bernardet, 1973-1977
  Jacky Bigot, 1975-1977
  François Blin, 1973-1976 et 1983-1986
  Quentin Boisgard, 2020-
  Yannick Bonnec, 1971-1975
  Ali Bouafia, 1997-1999
  Denis Bouanga, 2014-2018
  David Bouard, 1998-2004
  Rafik Bouderbal, 2010-2011
  Bernard Bouger, 1994-1997
  Yves Bouger, 1987-1992
  Kemal Bourhani, 2005-2008
  Grégory Bourillon, 2010-2014
  Laurent Bourmaud, 1993-2002
  Yves Boutet, 1967-1969
  Marc Boutruche, 2002-2009
  Yohan Bouzin, 2002-2003
  Umut Bozok, 2019-2022
  Philippe Brinquin, 1991-1997
  Gianni Bruno, 2015
  Antoine Buron, 2008-2011

C 
  Jimmy Cabot, 2016-2020
  Cafú, 2016-2017
  Jean Calvé, 2009
  Pascal Camadini, 1998-1999
  Joel Campbell, 2011-2012
  Alain Cantareil, 2007-2008
  Lionel Cappone, 2006-2011 
  Daniel Caron, 1989-1990
  Jacques Castellan, 1969-1970
  Yoann Cathline, 2022-
  Johan Cavalli, 2002-2003
  Cédric Chabert, 2001-2004
  Florent Chaigneau, 2011-2016
  Trevoh Chalobah, 2020-2021
  Jacky Charrier, 1987-1988
  Pierre Chavrondier, 1999-2001
  Michaël Ciani, 2006-2009 et 2016-2017
  Alexis Claude-Maurice, 2017-2019
  Nicolas Cloarec, 1996-2002
  Ibrahima Conté, 2017-2019
  Francis Coquelin, 2010-2011
  Benjamin Corgnet, 2012-2013
  Christophe Coué, 2003-2006
  Gaëtan Courtet, 2017-2020
  Mathieu Coutadeur, 2011-2015
  Antoine Cuissard, 1946-1947

D 
  Xavier Dablemont, 1999-2001
  Karim Dahou, 2004-2005
  Gaël Danic, 2006 et 2017-2018
  Didier Danio, 1993-1995
  Jean-Pierre Darchen, 1967-1971
  Jean-Claude Darcheville, 1999-2002
  Jonathan Delaplace, 2018-2021
  Paul Delecroix, 2016-2018
  Pascal Delhommeau, 2002
  Maxence Derrien, 2013-2014
  Sadio Diallo, 2013-2015
  Sigamary Diarra, 2009-2012
  Stéphane Diarra, 2020-
  Claude Dielna, 2007-2008
  Bamba Dieng, 2023-
  Pape Malick Diop, 2002-2005
  René Donoyan, 1967-1970
  Cheick Doukouré, 2010-2014
  Ladislas Douniama, 2012
  Matthieu Dreyer, 2020-2022
  Loïc Druon, 1998-2003
  Sebastián Dubarbier, 2010-2012
  Pierre Ducasse, 2009-2010
  Xavier Dudoit, 2000-2003
  Eben Dugbatey, 1997-2002
  Slađan Đukić, 1995-1997

E 
  Bruno Ecuele Manga, 2010-2014
  Innocent Emeghara, 2011-2013
  Ricardo Emerson, 1998-1999
  Georges Eo, 1966-1967
  Nicolas Esceth-N'Zi, 2001-2004
  Yoann Étienne, 2020-2021
  Maxime Etuin, 2017-2020
  Oscar Ewolo, 2005-2009

F 
  Romain Faivre, 2023-
  Simon Falette, 2012-2014
  Loïc Falquero, 1990-1999
  James Fanchone, 2009-2011
  Pascal Feindouno, 2001-2002
  Louis Ferrié, 1972-1973
  Christophe Ferron, 1999-2003
  Koffi Fiawoo, 1999-2001
  Fabrice Fiorèse, 2006-2007
  Yannick Fischer, 1998-1999
  Nicolas Flégeau, 2004-2006
  Moryké Fofana, 2015-2017
  Thomas Fontaine, 2019-2022
  Daniel François, 1973-1974
  Jean-Claude Fuentes, 1969-1971
  Christophe Fuhrmann, 1988-1989

G 
  Marvin Gakpa, 2015-2017
  Kevin Gameiro, 2008-2011
  Anthony Garcia, 1992-1993
  Lamine Gassama, 2012-2016
  Guillaume Gauclin, 2005
  Antony Gauvin, 1999-2004
  Benjamin Genton, 2004-2010
  Roger Géri, 1971-1973
  André-Pierre Gignac, 2004-2007
  Ludovic Giuly, 2012-2013
  Édouard Gnacadja, 1972-1973
  Bernard Goraguer, 1968-1972 et 1974-1977
  Bernard Gouëffic, 1973-1976 et 1979-1981
  Christian Gourcuff, 1982-1986
  Jocelyn Gourvennec, 1988-1991
  Vincent Gragnic, 2003-2005
  Andreaw Gravillon, 2020-2021
  Adrian Grbić, 2020-
  David Grossmann, 1992-1998
  Hervé Guégan, 1991-1997
  Tchiressoua Guel, 2001-2004 et 2005-2006
  Mattéo Guendouzi, 2016-2018
  Raphaël Guerreiro, 2013-2016
  Jérôme Guihoata, 2016-2018
  Roland Guillas, 1967-1971

H 
  Steve Haguy, 2002-2003
  Pierre-Yves Hamel, 2016-2022
  Sébastien Hamel, 2001-2002
  Yohan Hautcœur, 2007-2008
  Robert Hennequin, 1951-1952
  Jérôme Hergault, 2019-2022
  Laurent Hochart, 1989-1990
  Angelo Hugues, 1998-1999

I 
  Bernard Iché, 1975-1977
  Tiago Ilori, 2021
  Bonke Innocent, 2022-
  Taofeek Ismaheel, 2022-

J 
  Andrew Jacobson, 2008-2009
  Christophe Jallet, 2006-2009
  Bozidar Jankovic, 1974-1976
  Jérémie Janot, 2012
  Benjamin Jeannot, 2014-2017
  Moritz Jenz, 2021-
  Alban Joinel, 2008-2011
  Yann Jouffre, 2008-2016

K 
  Gédéon Kalulu, 2022-
  Seydou Keita, 2000-2002
  Gilles Kerhuiel, 1994-1999
  Mahi Khennane, 1967-1968
  Yann Kitala, 2019-2020
  Lynel Kitambala, 2010-2011
  Erwin Koffi, 2015-2018
  Bakari Koné, 2003-2005
  Ibrahima Koné, 2022-
  Lamine Koné, 2010-2016
  Laurent Koscielny, 2009-2010
  Antonin Koutouan, 2003-2004 et 2013
  Éli Kroupi, 1999-2004

L 
  Stéphane Lambese, 2017-2019
  Julien Laporte, 2019-
  Kamel Larbi, 2005-2006
  Armand Laurienté, 2019-2022
  Wesley Lautoa, 2012-2017
  Valentin Lavigne, 2014-2018
  Pierrick Le Bert, 1989-2000
  Théo Le Bris, 2021-
  Enzo Le Fée, 2018-
  Stéphane Le Garrec, 1986-1990 et 1998-2005
  Vincent Le Goff, 2014-
  Christophe Le Grix, 1997-1998 et 1999-2000
  Arnaud Le Lan, 1996-2002 et 2008-2013
  Sébastien Le Paih, 1997-1998
  Ulrich Le Pen, 1999-2001 et 2006-2009
  Alain Le Roux, 1975-1977
  Christophe Le Roux, 1986-1990 et 1994-1996
  Didier Le Tallec, 1982-1990 et 1991-1992
  Sébastien Le Toux, 2004-2006
  Quentin Lecœuche, 2016-2021
  Benjamin Lecomte, 2009-2017
  Mario Lemina, 2013
  Fabien Lemoine, 2017-2022
  Willem Letemahulu, 1985-1986
  Patrice Loko, 1998-1999 et 2002-2004

M 
  Jean-Victor Makengo, 2023-
  Robert Malm, 1997-1998 et 2000
  Vito Mannone, 2022-
  Yazid Mansouri, 2006-2010
  Mohamed Mara, 2016-2020
  Sylvain Marchal, 2005-2010
  Lucas Mareque, 2011-2013
  Roger Marette, 1970-1977 et 1983-1987
  Bruno Marin, 1988-1990
  Nicolas Marin, 2007-2009
  Steve Marlet, 2006-2007
  Richard Martini, 2002-2005
  Jonathan Martins Pereira, 2018-2020
  Joris Marveaux, 2003-2006
  Sylvain Marveaux, 2016-2021
  Jean-Jacques Marx, 1987-1988
  Chrislain Matsima, 2022-2023
  David Amadou M'Bodji, 2006-2008
  Carl Medjani, 2004-2005 et 2006-2007
  Houboulang Mendes, 2018-2022
  Djamel Mesbah, 2006
  Illan Meslier, 2018-2020
  Walid Mesloub, 2014-2018
  Terem Moffi, 2020-
  Thomas Monconduit, 2020-2022
  Kévin Monnet-Paquet, 2010-2014
  Juan-Luis Montero, 1997-1999
  Olivier Monterrubio, 2009-2011
  Laurent Montoya, 2003
  Mehdi Mostefa, 2014-2015
  Steven Moreira, 2016-2018
  Jérémy Morel, 2003-2011 et 2020-2022
  Benjamin Moukandjo, 2015-2017
  Guillaume Moullec, 2005-2007
  Rafael Moura, 2007-2008
  Rémi Mulumba, 2010-2016
  Neil Murray, 1997-1998
  Yrondu Musavu-King, 2016
  Yvon Mvogo, 2022-
  Arnold Mvuemba, 2009-2012 et 2016-2018
  Joel Mvuka, 2023-

N 
  Ousmane N'Doye, 2004
  Stéphane N'Guéma, 2006
  Hamed Namouchi, 2006-2009
  Paul Nardi, 2019-2022
  Didier Ndong, 2015-2016
  Albert Nelson, 1985-1986
  Frédéric Nimani, 2007-2008
  Guillaume Norbert, 2001-2004

O 
  Gabriel Obertan, 2009
  Dango Ouattara, 2021-2023
  Djima Oyawolé, 1997-1998

P 
  Tommi Paavola, 1994
  Pape Paye, 2015-2017
  Pedrinho, 2011-2015
  Stéphane Pédron, 1997-1999 et 2003-2007
  Bryan Pelé, 2013-2015
  Gabriel Peñalba, 2009-2012
  Jacques Pérais, 1985-1986
  Frédéric Petereyns, 1999-2001
  Danijel Petković, 2017-2019
  Léo Pétrot, 2021-2022
  Mathieu Peybernes, 2017-2019
  Romain Philippoteaux, 2015-2017
  Julian Pollersbeck, 2023-
  Julien Ponceau, 2018-
  Lionel Prat, 1996-1997

Q 
  Julien Quercia, 2011-2015

R 
  Therry Racon, 2004-2005
  Ramón Ramírez, 1971-1975 et 1981-1986
  Enzo Reale, 2012-2015
  David Recorbet, 2005-2007
  Virgile Reset, 2003-2006
  Baptiste Reynet, 2013-2014
  Rémy Riou, 2006-2007
  Sylvain Ripoll, 1995-2003
  Bertrand Robert, 2007-2009
  Fabien Robert, 2007-2015
  Luis Robson, 2002-2005
  Alaixys Romao, 2010-2013
  Lindsay Rose, 2016-2019
  Jacques Rossignol, 1969-1978
  Sébastien Roth, 2005
  Jacques Rouillé, 1962-1964

S 
  Felipe Saad, 2017-2019
  Moussa Saïb, 2002
  Rafik Saïfi, 2006-2009
  Joris Sainati, 2007-2009 et 2018-2020
  David Saint-Guily, 1992-1993
  Jonas Sakuwaha, 2009-2010
  Romain Salin, 2004-2008
  Lee Sang-yoon, 1999
  Sidy Sarr, 2018-2019
  Matthieu Saunier, 2018-2021
  Nello Sbaïz, 1967-1972
  Jean-François Scala, 1990-1991
  Anthony Scaramozzino, 2005
  Philippe Schuth, 1993-1998
  Faïz Selemani, 2016-2018
  René Sillou, 1973-1975
  Igor Silva, 2021-
  Ibrahim Sissoko, 2018-2019
  Bakary Soro, 2007-2009
  Franco Sebastián Sosa, 2009-2011
  Ousmane Soumah, 1998-1999
  Sambou Soumano, 2021-
  Gilles Sunu, 2011-2015

T 
  Nabil Taïder, 2007
  Montassar Talbi, 2022-
  Farid Talhaoui, 2007
  Alain Thiboult, 1987-1988
  Djamel Tlemçani, 1989-1990
  Zargo Touré, 2015-2018
  Alain Traoré, 2012-2016
  Ismaël Triki, 1998-1999
  Jean-Marc Trinita, 1993-1997

U 
  Bülent Üçüncü, 1994-1999

V 
  Marama Vahirua, 2007-2010
  Georges Van Straelen, 1986-1988

W 
  Yoann Wachter, 2014-2017
  Franklin Wadja, 2017-2021
  Alhassan Wakaso, 2017
  Abdul Majeed Waris, 2015-2018
  Cyrille Watier, 1994-1998
  Yoane Wissa, 2018-2021

X

Y 
  Darlin Yongwa, 2022-

Z 
  Karim Ziani, 2004-2006

Liens externes 

Lorient